Демократическая лейбористская партия:
 Демократическая лейбористская партия (Австралия)
 Демократическая лейбористская партия (Барбадос)
 Демократическая лейбористская партия Бразилии
 Демократическая лейбористская партия (Новая Зеландия)
 Демократическая лейбористская партия (Тринидад и Тобаго)
 Демократическая лейбористская партия (Южная  Корея)